Мтацминда (гора) — гора в Тбилиси, часть Триалетского хребта.
 Мтацминда (пантеон) — некрополь на горе Мтацминда.
 Мтацминда (район) — исторический центральный район Тбилиси, расположенный у подножия одноимённой горы.